Casa Austria (‚Haus Österreich‘) steht für:

 Habsburg, lateinischer Name der Dynastie seit dem 15. Jahrhundert
 Spanische Habsburger, speziell die spanische Linie, im Familiennamen de Austria
 Villa Swoboda, Haus in Anif-Hellbrunn, heute Wohnsitz von Karl Habsburg-Lothringen, dem derzeitigen Familienoberhaupt
 Unfallkrankenhaus Casa Austria, ein Unfallkrankenhaus in Rumänien